Инбар Ланир (; ) — израильская дзюдоистка, выступающая в весовой категории до 78 килограммов. Бронзовый призёр Олимпийских игр (2020, командный турнир).

Биография 
Инбар Ланир родилась 3 апреля 2000. Живёт в Тель-Авиве.

Карьера 
Она выступает в категории до 78 кг. Выиграла бронзовую медаль на турнирах Большого шлема в Ташкенте и в Тбилиси в 2021 году.

Ланир выиграла чемпионат Европы до 23 лет и заняла 3-е место на чемпионате Европы до 23 лет в 2019 году, а также на чемпионате Европы до 21 года в том же году.

На чемпионате мира по дзюдо 2021 года в Будапеште Ланир заняла 7-е место. Она победила в первых двух матчах, а затем проиграла в четвертьфинале и утешительном раунде.

Ланир представляла Израиль на летних Олимпийских играх 2020 года в весовой категории до 78 кг. В первом матче она обыграла монгольскую спортсменку Отгони Мёнхцэцэг броском на 18-й секунде. В 1/8 финала она уступила двукратной чемпионке мира Майре Агияр из Бразилии, завершив свое выступление в личном первенстве. В командном турнире смешанных сборных завоевала бронзу после того, как Израиль победил сборную Олимпийского комитета России в матче за бронзу со счётом 4:1.

Примечания 

Бронзовые призёры летних Олимпийских игр 2020 года
Дзюдоисты на летних Олимпийских играх 2020 года
Дзюдоисты Израиля